Демяница може да се отнася за:

 река Демяница, извираща от Пирин
 хижа Демяница